Богдан Подлесник (, род. ) — югославский, словенский и черногорский шахматист, международный мастер.

Биография 
Чемпион Словении 1995 г. Серебряный призёр чемпионатов Словении 1987 и 1991 гг. Бронзовый призёр чемпионатов Словении 1985 и 2001 гг. Участник большого дележа 3-го места в чемпионатах Словении 1986 и 1996 гг.

Участник чемпионата Югославии 1988 г.

Участник чемпионата Черногории 2007 г.

В составе сборной Югославии участник Кубка Митропы 1988 г. (команда победила в соревновании).

В составе сборной Словении участник трёх шахматных олимпиад (1992, 1996 и 2002 гг.; в 2002 г. выступал за 3-ю команду), матча со сборной Хорватии (2004 г.).

Участник сильных по составу международных турниров, в том числе мемориалов М. Видмара и В. Пирца. Победитель опен-турнира в Граце (1992 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Богдана Подлесника на шахматных олимпиадах
 Выступления Богдана Подлесника в Кубках европейских клубов
 Выступления Богдана Подлесника в Кубках Митропы

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении
Шахматисты Черногории
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам